Интегрализам може бити:

 Југословенски интегрализам, политичка идеологија која је заговарала стварање обједињене југословенске нације
 Босански интегрализам, политичка идеологија која заговара стварање обједињене босанске панетничке нације
 Бошњачки интегрализам, политичка идеологија која заговара бошњачку националну интеграцију
 интегрализам као назив за разне правце у оквиру социолошких, психолошких и лингвистичких теорија